Rottakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rottakari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Rottakari (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 

Robotskapade Finlandförgreningar